Строкач — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Строкач, Пётр Павлович (1937—2017) — советский и белорусский учёный, ректор народного университета охраны природы города Бреста.
 Строкач, Тимофей Амвросиевич (1903—1963) — советский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант.
 См. также 
 Строкачи — село, Пузыревский сельский совет, Семёновский район, Полтавская область, Украина.